Комутатор се може односити на:

 Комутатор (електротехника)
 Комутатор (математика)